Дюльдина — река в России, протекает по Пермскому краю. Устье реки находится в 8,4 км по левому берегу реки Поломка. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014196.

Примечания 

Бассейн Воткинского водохранилища
Бассейн Сюзьвы (нижнего притока Камы)
Реки Нытвенского района